Lakarsantri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Lakarsantri, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Lakarsantri, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar